Copa del Rey kan avse:
Copa del Rey - spanska cupen i fotboll för herrar
Copa del Rey Juvenil de Fútbol - spanska cupen i fotboll för U19-lag
Copa del Rey de Baloncesto - spanska cupen i basket för herrar
Copa del Rey de Futsal - spanska cupen i futsal för herrar
Copa del Rey de Hockey Hierba - spanska cupen i landhockey för herrar
Copa del Rey de Balonmano - spanska cupen i handboll för herrar
Copa del Rey de Rugby - spanska cupen i rugby union för herrar
Copa del Rey de Hockey Patines - spanska cupen i rullskridskohockey för herrar
Copa del Rey de Waterpolo - spanska cupen i vattenpolo för herrar
Copa del Rey de Voleibol - spanska cupen i volleyboll för herrar

Se även
Copa de la Reina - motsvarande turneringar för damlag